«Девочки из календаря» — британо-американская кинокомедия 2003 года. Фильм основан на реальной истории группы женщин из Йоркшира (Великобритания), которые в апреле 1999 года под эгидой «Института женщин» снялись обнажёнными для календаря, чтобы собрать деньги для исследования лейкемии.

В 2008 году фильм был адаптирован в мюзикл.

Сюжет 
Когда у Энни Кларк умирает муж Джон от лейкемии, её близкая подруга решает почтить память Джона, купив диван для комнаты посетителей больницы, где он лечился, но на это у них не хватает денег. Для того чтобы собрать деньги у Крис возникает идея сняться для календаря в обнажённом виде. Она уговаривает своих подруг из «Женского общества» сделать это (самой младшей из них около пятидесяти лет). Они находят фотографа-любителя и делают фотографии для календаря.

Глава местного отделения общества отказывается санкционировать выпуск календаря, тогда Крис и Энни отправляются в национальный конгресс «Женского общества» в Лондон. Там им говорят, что окончательное решение остаётся за местным главой, который всё же соглашается на продажу календаря. Когда календарь поступил в продажу он стал очень быстро расходиться, вызвав большой общественный резонанс.

Женщин приглашают сняться в «Вечернее шоу с Джоном Лено». В это время между Крис и Энни возникает конфликт, они ссорятся. В конечном счёте всё решается положительно и женщины возвращаются к той жизни, которой жили до того как стали знаменитыми.

В ролях

Критика 
Рут Штайн, пишущая для San Francisco Chronicle, сказала, что это «очаровательный фильм, который должен понравиться поклонникам „Мужского стриптиза“ и „Сюрприза старины Неда“ — и не только потому, что в них также показана нагота, которая заставляет вас улыбаться, а не ухмыляться. В фильмах присутствует удивительный британский юмор. Они не смешны до смеха, но есть немало того, что может развлечь вас, когда вы будете думать о сценах позже».

В своем обзоре для The New York Times Элвис Митчелл назвал Миррен и Уолтерс «изящной парой» и «солнечной, забавной командой». Он описал фильм как «еще одну профессионально сыгранную и поставленную комедию о британской скромности, которая вызывает смех, но кажется все более устаревшей».

Роджер Эберт из Chicago Sun-Times сказал: «Фильм работает в основном из-за обаяния Миррен и Уолтерс, которые своих персонажей так весело, что это становится заразно».

Награды и номинации

Награды 
 Премия «Британской комедия» (British Comedy Awards) за лучший комедийный фильм

Номинации 
 Премия «Золотой глобус» за лучшую женскую роль — комедия или мюзикл (Хелен Миррен)
 Премия «Спутник» за лучшую женскую роль — комедия или мюзикл (Хелен Миррен)
 Премия британского независимого кино за лучший сценарий
 Премия «Империя» за лучший британский фильм
 Премия «Империя» лучшей британской актрисе (Хелен Миррен, Джули Уолтерс)
 Премия «European Film Awards» за лучшую женскую роль (Хелен Миррен)

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Фильмы Найджела Коула
Кинокомедии 2003 года
Кинокомедии США
Кинокомедии Великобритании
Фильмы, основанные на реальных событиях
Фильмы Великобритании 2003 года
Фильмы США 2003 года